Trinidad (španělský název pro Nejsvětější Trojici) je pojmenování několika geografických míst. Toto pojmenování nesou mimo jiné různá města a ostrovy v Latinské Americe.

  Trinidad – hlavní ostrov státu Trinidad a Tobago
  Trinidad (Bolívie) – město v Bolívii
  Trinidad (Kuba) – město na Kubě
  Trinidad (Uruguay) – město v Uruguayi
  – jiný název pro ostrovy Trindade a Martim Vaz
 Trinidad (USA, Washington, D.C.) – čtvrť ve Washington, D.C.